Barry Schwartz peut faire référence à :

Barry Schwartz (1946- ), psychologue américain,
 (1980- ), blogueur et journaliste,
  (1942- ), homme d'affaires américain,
, sociologue.